Список авиакомпаний Уганды:

Примечания 

Списки:Уганда
Авиакомпании Уганды
Авиация Уганды